Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1981 se dispute du 19 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 1981 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1981
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en janvier 1981